USS Bunker Hill, ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos, en memoria de la batalla de Bunker Hill de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

 El , fue un vapor costero, convertido a minador y renombrado Aroostook en 1917. 

 El , fue un portaaviones de la clase Essex, dado de alta el 24 de mayo de 1943 que participó en combate en el océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue desguazado en mayo de 1973.

 El , es un crucero lanzamisiles guiados de perteneciente a la clase Ticonderoga dado de alta el 20 de septiembre de 1986 y actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos